Theodred steht für:

 Theodred I. oder Theodred II., beide Bischöfe von Elmham und Dunwich, siehe Liste der Bischöfe von Norwich
 Théodred, den Sohn Théodens, aus J. R. R. Tolkiens Der Herr der Ringe; siehe Figuren in Tolkiens Welt#Théoden